Ivan Ivanovich Sayenko- em russo, Иван Иванович Саенко  (Maslovka, Oblast de Voronej, União Soviética, 17 de outubro de 1983) - é um futebolista russo.

Sayenko fez parte do elenco da seleção russa convocada para a Eurocopa 2008.

Títulos 
1. FC Nürnberg
 Copa da Alemanha: 2007

Ligações externas 
 Perfil em ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Karlsruher SC
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Futebolistas do Spartak Moscovo